Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1977.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 9. bis 16. Mai 1977, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 31. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1977)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1977